Чемпионат Монголии по футболу 2014 () среди клубов Столичной лиги проходил в 2014 году. Чемпионский титул защищал Эрчим (Улан-Батор). Игры проводились по формату «весна-осень». Чемпионом стал Хоромхон (Улан-Батор).

Турнирная таблица

Региональное распределение команд

Примечания 

Чемпионат Монголии по футболу
Спорт в Монголии в 2014 году
Монголия